Carmelo Cabrera puede referirse a:
 Carmelo Cabrera Domínguez, exjugador de baloncesto español;
 Carmelo Cabrera, político y militar uruguayo.